Callicoon es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Callicoon; o
  Callicoon (aldea).